Classic Cash: Hall of Fame Series — студийный альбом Джонни Кэша, выпущенный 19 сентября 1988 года на лейбле Mercury Records.

Об альбоме 
Classic Cash: Hall of Fame Series содержит двадцать полностью перезаписанных версий песен Кэша, оригиналы которых были записаны преимущественно во времена его сотрудничества с лейблами Sun и Columbia Records. Альбом был раскритикован за несколько сомнительных нововведений, включая использование синтезатора в попытке осовременить старые песни Кэша.

Список композиций 
 Все песни написаны Джонни Кэшем, кроме отмеченных.

 «Get Rhythm» — 2:30
 «Tennessee Flat Top Box» — 3:06
 «Long Black Veil» (Дэнни Дилл, Марион Уилкин)— 3:14
 «A Thing Called Love» (Джерри Рид) — 2:15
 «I Still Miss Someone» (Кэш, Рой Кэш) — 2:58
 «Cry! Cry! Cry!» — 2:24
 «Blue Train» (Билли Смит) — 2:03
 «Sunday Mornin' Comin' Down» (Крис Кристофферсон) — 3:54
 «Five Feet High and Rising» — 2:43
 «Peace in the Valley» (Томас А. Дорси) — 2:54
 «Don't Take Your Guns to Town» — 2:55
 «Home of the Blues» (Кэш, Глен Дуглас, Вик Макальпин) — 3:14
 «Guess Things Happen That Way» (Джек Клемент) — 2:44
 «I Got Stripes» (Кэш, Чарли Уильямс) — 2:01
 «I Walk the Line» — 2:33
 «Ring of Fire» (Джун Картер Кэш, Мерл Килгор) — 2:43
 «The Ballad of Ira Hayes» (Питер Ла Фарж) — 2:51
 «The Ways of a Woman in Love» (Билл Джастис, Чарли Рич) – 2:38
 «Folsom Prison Blues» — 2:44
 «Suppertime» (Айра Стэнфил) — 2:22

Участники записи 
Группа Джонни Кэша:
 Джонни Кэш — вокал, акустическая гитара
 Эрл Пи Бол — фортепиано
 Боб Вуттон — электрогитара
 В.С. Холланд — ударные
 Джек Хэйл — гармоника, труба, валторна
 Боб Ливайн — синтезатор, труба
 Джим Солди — акустическая гитара, добро, электрогитара, бэк-вокал, синтезаторная гитара, слайд-гитара
 Джимми Тайтл — бас-гитара, бэк-вокал
Приглашённые музыканты
 Терри Макмиллан — гармоника
 Брайан «Бонго» О'Хэнлон — перкуссия
 Мэтт Роллингс — орган

Дополнительный персонал
 Джонни Кэш — продюсирование
 Джимми Тайтл — ассистент продюсера 
 Дониван Коварт — инженер звукозаписи, микширование 
 Дэйв Синко — ассистент инженера
 Записано на GCN Recording Studio, Нэшвилль, Теннесси; Berry Hill Sound, Нэшвилль
 Смикшировано на The Castle Recording Studio, Франклин, Теннесси
 Мастеринг проведён Гленном Мидоусом на Masterfonics, Нэшвилль
 Алан Мессер — фотография
 Данна Хейз Макартур, Hot Off the Griddle Productions — дизайн, арт-директор
 Том Ти Холл — аннотация

Примечания 

Альбомы Джонни Кэша
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville